BTX steht für:
 Bildschirmtext, ein ehemaliger interaktiver Onlinedienst
 BTX-Format (Balanced Technology Extended Interface Specification), eine standardisierte Form für Computerhardware.
 Botulinumtoxin (Botox).
 Stoffgemisch aus Benzol, Toluol, und Xylol; siehe BTEX
 5,7-Dinitro-1-(2,4,6-trinitrophenyl)-benzotriazol, ein Sprengstoff
 Batrachotoxin

btx steht für:
 Batak Karo (ISO-639-3-Code), eine der Bataksprachen in Nordsumatra, Indonesien

BTX